Імунітет (, род. в. immunitatis) — «звільнення, позбавлення від чого-небудь»; багатозначний термін, який, зокрема, означає:

У біології та медицині 
Сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками (бактеріями, вірусами, сторонніми тілами, тощо):
 Імунітет (медицина)
 Резистентність (імунітет)
 Імунна система

У праві 
 У міжнародному праві — сукупність прав та привілеїв, наданих дипломатичним представництвам і їхнім співробітникам, незалежним державам, посадовим особам.
 Суверенний імунітет (імунітет держави) — в міжнародному праві принцип, відповідно до якого суверенна держава не підкоряється органам влади інших держав.
 Недоторканність особи — гарантія недоторканності певної посадової особи.
 Immunitas (категорія часів феодалізму) — свобода від податків та інших зборів, запроваджених центральною владою.

У риториці 
Взагалі обмеження та/чи табу. Наприклад, «священна корова» — ідіома, яка позначає будь-якого носія такого звичаєвого імунітету.

Див. також 
 Привілеї
 Парламентські привілеї
 Депутатський індемнітет

Посилання 
 Імунітет // 
Багатозначні терміни